Нуева Консепсион има више значења:

 Нуева Консепсион (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Консепсион (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику